Icterus, a sárgaság latin neve, ami az epefesték (bilirubin) szövetekben való lerakódósa, a máj megbetegedésének egyik tünete
 Icterus, a verébalakúak (Passeriformes) rendjébe és a csirögefélék (Icteridae) családjába tartozó nem (újvilági sárgarigók)